Edlich steht für:

 Freimund Edlich (1836–1891), deutscher Landschaftsmaler, Fotograf und Botaniker
 Edlich (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark